Eleni Torossi – scrittrice tedesca
 Lionello Torossi – editore, autore di fantascienza, traduttore e direttore di periodici italiano
 Marina Torossi Tevini – scrittrice italiana
 Stefano Torossi – compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra italiano